Ма́сельга — топоним.

 Масельга — озеро в Лоухском районе Карелии.
 Масельга — река в Волховском районе Ленинградской области.
 Масельга — упразднённая деревня, ныне урочище на территории современного Великогубского сельского поселения Медвежьегорского района Карелии.

См. также 
 Морская Масельга — посёлок в составе Повенецкого городского поселения Медвежьегорского района Республики Карелия.
 Карельская Масельга — деревня в составе Чёбинского сельского поселения Медвежьегорского района Республики Карелия.
 Масельская — железнодорожная станция Октябрьской железной дороги на 596,55 км Мурманской железной дороги.
 Масельгская — населённый пункт в составе Пиндушского городского поселения Медвежьегорского района Республики Карелия.

Примечания